

Geografia 
 Marriott-Slaterville, municipalità degli Stati Uniti nell'Ohio

Persone 
 Anthony Marriott (1931-2014), attore e drammaturgo britannico
 Crittenden Marriott (1867-1932), autore e regista statunitense
 Fred Marriott (1872-1956), pilota automobilistico statunitense
 Steve Marriott (1947-1991), musicista e cantante britannico

Altro 
 Marriott International, società multinazionale del settore alberghiero
 JW Marriott Marquis Dubai, albergo-grattacielo di Dubai (Emirati Arabi Uniti) gestito da Marriott International
 Marriott World Trade Center, albergo-grattacielo di New York (Stati Uniti) gestito da Marriott International e distrutto nell'attentato dell'11 settembre 2001
 Host Marriott Services, oggi HMSHost, marchio statunitense di ristorazione, sussidiaria di Autogrill S.p.A.